Província del Sudan Anglo-egipci 1900-1930, vegeu Estat de la Mar Roja
 Província del Sudan 1973-1994 (des de 1980 dins la regió de Kassala i des de 1991 dins de l'estat de Kassala), vegeu Estat de la Mar Roja
 Província d'Egipte (Governació de la Mar Roja, Muḥāfaẓat al-Baḥr al-Aḥmar), vegeu Governació de la Mar Roja